Rukometni klub "Bjelovar" je rukometni klub iz Bjelovara.

Godina osnivanja: 1955.

Klupsko sjedište je na adresi Andrije Hebranga 8, Bjelovar.

Poznati igrači

 Hrvoje Horvat
 Marijan Jakšeković
 Albin Vidović
 Vladimir Smiljanić-Babura
 Miroslav Pribanić
 Željko Nimš
 Zvonimir Serdarušić
 Boris Bradić
 Pavle Jurina
 Mirko Bašić
 Željko Vidaković
 Rastko Stefanović
 Antonio Pribanić 
 Mario Vuglač
 Tin Kontrec
 Dalibor Sokač (najbolji junior u SFRJ)
 Alen Kržak, kadet. reprezentativac SFRJ, junior. reprezentativac Hrvatske

Poznati treneri
 Željko Seleš
 Ante Kostelić

Klupski uspjesi

Prvenstvo Jugoslavije 

prvak: 1957/58., 1960/61., 1966/67., 1967/68., 1969/70., 1970/71.,  1971/72., 1976/77., 1978/79. 
doprvak: 1958/59., 1959/60., 1962/63., 1963/64., 1975/76., 1977/78.
treći: 1964/65., 1965/66., 1968/69., 1973/74., 1974/75., 1983/84.

Prvenstvo Hrvatske - republička liga 
 prvak: 1991.

Kup Jugoslavije 
 osvajač: 1960., 1968., 1976.

Kup europskih prvaka 

europski prvak: 1971/72.
sudionik završnice: 1962., 1972/73.
poluzavršnica: 1967/68., 1970/71.,

Prvaci 1971./72. bili su: Trener: Željko Seleš. Igrači: Bradić, Đuranec, Martinović, Jakšeković, Horvat, Miroslav Pribanić, Željko Nimš, Smiljanić, Vidović, Prodanić, Hasan i Pećina.

Kup pobjednika kupova
poluzavršnica: 1976/77.

Ligaški pregled po sezonama

U Jugoslaviji (do 1991.)

U Hrvatskoj (od 1992.)

Međunarodna natjecanja

Klupska monografija 
 Jovan Paripović: Omladinski rukometni klub "Partizan", Bjelovar, 1982.

Unutrašnje poveznice 
 ŽRK Bjelovar

Vanjske poveznice 
 rkbjelovar.hr - Službene stranice <small>
 sezone jugoslavenskog rukometnog prvenstva
 sezone 1. ranga hrvatskog rukometnog prvenstva
 sezone nižih rangova hrvatskog rukometnog prvenstva

Bjelovar
Šport u Bjelovaru
Bjelovar

Izvori